Peucedanum intermedium är en flockblommig växtart som beskrevs av Porcius. Peucedanum intermedium ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
intermedium